

Прізвище 

 Альфред Дірш (1900—1945) — володар фабрики у м. Цойленрода-Трібес (ФРН). Заарештований військовим трибуналом Радянської армії, засуджений ним та розстріляний, майно конфісковане. Згодом (1991) реабілітований.
 Дірш Віталій Михайлович (1904—1982) — український та британський ентомолог.
 Карл Густав Вільгельм Дірш (Karl Gustaf Wilhelm Dyrsh) (1890—1974) — офіцер шведської армії, наїзник, переможець літніх Олімпійських ігор у складі команди (1920).
  (1889-1921) - німецька письменниця.
 Дірш Наталія — дитяча письменниця, авторка пізнавальних книжок, що виходили друком у 1920-30-і роки у Києві та Харкові.
 (р. 1965) — немецкий художник.
 Христине Дірш (Christine Diersch; р. 1943) — немецкая киноактриса.

Див. також 

Родовід Діршів

Примітки